Антонина Ивановна Милюкова (23 июня 1848 — 16 февраля 1917) — русская мемуаристка, жена П. И. Чайковского.

Биография 
Антонина Милюкова родилась 23 июня 1848 года в дворянской семье, где кроме неё были еще два брата Александр и Михаил, а также сестра Елизавета. Когда она была ещё маленькой, её мать Ольга Никаноровна бросила мужа и детей, забрав с собой лишь младшую, Антонину. Девочка воспитывалась в частном пансионе, но в семилетнем возрасте по решению суда была возвращена отцу: жила и воспитывалась в его имении, в Клинском уезде. В 1858 году Антонина была определена «на своекоштное содержание» в Московский Елизаветинский институт, который окончила в 1865 году. В 1873 году поступила в Московскую консерваторию, в класс фортепиано и теории Эдуарда Лангера. Учёбу в консерватории прекратила по неизвестным причинам.

В мае 1872 года в гостях у брата Александра Антонина познакомилась с композитором Петром Чайковским. После пяти лет непростых отношений 6 (18) июля 1877 года в церкви Святого Георгия на Малой Никитской улице в Москве состоялось венчание. На свадьбе было два свидетеля — брат Чайковского Анатолий и его бывший ученик, скрипач Иосиф Котек. Остальных родственников и друзей известили об этом событии позже. Из-за гомосексуальности Чайковского брак распался уже через несколько недель. В силу разных обстоятельств супруги не смогли развестись, но жили раздельно. Профессор Московской консерватории Николай Кашкин сообщал в своих воспоминаниях о неудачной попытке самоубийства композитора в сентябре 1877 года в связи с кризисом отношений Чайковского и Милюковой.

Антонина Чайковская умерла под Санкт-Петербургом 16 февраля 1917 года, пережив мужа на 24 года. После смерти Чайковского она написала воспоминания о своём замужестве, опубликованные в 1894 году и переизданные в 1913 году. Широкой известности эта книга не получила.

В культуре 
Антонина Милюкова - главная героиня фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского» (2022), её сыграла актриса Алёна Михайлова.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Антонина Ивановна Милюкова-Чайковская
 Antonina Tchaikovskaya
 В. Соколов «Антонина Чайковская История забытой жизни» https://disk.yandex.ru/i/2HFvI-UbhpSS3Q

Пётр Чайковский